Любецька — жіноча форма прізвища Любецький.
 Любецька Тетяна Валентинівна (1955—2001) — доктор ветеринарних наук. Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки 2012 року (посмертно).

Любецька бухта

Воля-Любецька
 Кузьниця-Любецька

Любецька волость
 Любецька селищна громада
 Любецька селищна рада
 Любецька сотня

 Любецька марка